Новое — остановочный пункт Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Назван по одноимённому селу, в котором расположен.

История 

Станция открыта в 1936 году в составе пускового участка Макаров — Поронайск.

Современное название станция получила в 1946 году.

В 1990-х станция закрыта, станционные пути были демонтированы.

Деятельность 

Грузовые операции по станции не производятся.

На остановочном пункте останавливаются все пассажирские поезда дальнего следования, курсирующие между Южно-Сахалинском, Тымовском и Ногликами, включая скорый поезд № 001/002 Южно-Сахалинск — Ноглики.

Ссылки 
 Новое в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области